Az amara kifejezés, illetve az Amara vagy Amára név a következőkre utalhat:

amara: keserű ízű vegyületek gyűjtőneve
Amara: a futóbogarak családjába tartozó egyik nem elnevezése

Földrajzi nevek
Irak – Amára: város, Mejszán kormányzóság székhelye
Románia – Amara: város Ialomiţa megyében
Szudán – Amara: régészeti lelőhely Núbiában

Személynevek
Amaraszimha szanszkrit szótáríró névváltozata

 Amara - Magyarországon anyakönyvezhető női név